Schocker ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Schocker (* 1959), US-amerikanischer Flötist und Komponist
 Marita Schocker-von Ditfurth (* 1953), deutsche Philologin und Hochschullehrerin
 Paul Schocker (1912–2007), US-amerikanischer Harfenist und Musikpädagoge

Siehe auch
 Horrorschocker